Sesia est une rivière italienne ;
Sesia est un genre de lépidoptères de la famille des Sesiidae ;
Sesia est un ancien département français.

Georges Sesia (1924-2016), footballeur français